HMS Petard – nazwa noszona przez okręty brytyjskiej marynarki Royal Navy:
pierwszy HMS "Petard" - niszczyciel z okresu I wojny światowej
drugi HMS "Petard" – niszczyciel typu P z okresu II wojny światowej

Okręty noszące tę nazwę zostały uhonorowane pięcioma wyróżnieniami bojowymi (battle honours): bitwa jutlandzka 1916 - Morze Śródziemne 1942-42 - Sycylia 1943 – Salerno 1943 - Morze Egejskie 1943

Petard